Passin steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Klein Belitz im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 eine Ortschaft in der Gemeinde Champagne-en-Valromey im Département Ain in Frankreich

Familiennamen

Günther Passin, Oboist (*1937 – †2014)